L'intuitionnisme peut se référer à :
l'intuitionnisme en philosophie des mathématiques ;
l'éthique intuitionniste (une théorie méta-éthique défendue en particulier par George Edward Moore) ;
l'intuitionnisme social, modèle de psychologie morale.